L'appellation polyextrêmophile regroupe l'ensemble des micro-organismes extrêmophiles capables de résister à différents types d'agents agressifs ou de survivre dans des conditions extrêmes très variées.

Quelques polyextrémophiles connus 

 La bactérie Deinococcus radiodurans, l'une des premières à avoir été identifiée est probablement la plus célèbre ; remarquablement radiorésistante, elle survit également aux rayons ultraviolets, à la dessiccation – xérophile –, au manque de nutriments, au froid – psychrophile –, à l'acide – acidophile –, etc.
 Kineococcus radiotolerans, découvert récemment est un micro-organisme encore plus résistant que D. radiodurans ; en plus de sa radiorésistance, il est capable de survivre en présence de substances chimiques très toxiques.
 Bacillus infernus – le bacille infernal – fut identifié en tant que premier membre anaérobie du genre Bacillus en 1995. On le retrouve à des profondeurs de – m sous la terre et – m sous la surface de la mer.  Il est donc piézophile (résistant à la pression hydrostatique), thermophile () (résistant à la chaleur), halophile (résistant à des concentrations en NaCl très élevées correspondant à une activité de l'eau inférieure à 0.6 ; un des principaux facteurs limitant l'activité microbienne) et également légèrement alcalophile (pH 7.8 ; Boone et al., 1995).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

Notes et références 

Extrêmophile

en:Polyextremophile